Chiesa della Beata Vergine Annunciata a Boccolo de' Tassi, frazione di Bardi
 Chiesa della Beata Vergine Annunciata a Savosa
 Chiesa della Beata Vergine Annunciata a Vergeletto, frazione di Onsernone